

Toponyme

Belgique 
 Schoten est une commune belge en province d'Anvers

Pays-Bas 
 Schoten est une ancienne commune néerlandaise en Hollande-Septentrionale

Divers 
 Le schoten est un pain, spécialité culinaire de la ville de Groningue

Homonymie de toponyme